een leerling in het middelbaar beroepsonderwijs, de wettelijke term volgens de Wet educatie en beroepsonderwijs;
 een mede-aandeelhouder in een onderneming, zie deelneming (onderneming); 
 een mededader aan een strafbaar feit, zie deelneming (misdrijf);
 strafbare deelneming: deelneming in het Belgisch strafrecht.